Kepler-12 — звезда, которая находится в созвездии Дракона на расстоянии около 1956 световых лет от нас. Вокруг звезды обращается, как минимум, одна планета.

Планетная система

См. также 
 Kepler-12b

Примечания

Ссылки 
 Kepler-12 на сайте космического телескопа Kepler 
 Kepler-12 в энциклопедии экстрасолнечных планет
 Kepler-12 на сайте Планетные системы

Планетные системы
Жёлтые карлики